EMU est un sigle et un acronyme qui peut signifier :
 European Music School Union (en français, Union européenne des écoles de musique) ;
 Economic and monetary union (en français, Union économique et monétaire), un groupe de pays qui ont adopté une monnaie unique et formé une zone de libre-échange ;
 Extravehicular Mobility Unit, un modèle de combinaison spatiale ;
 examen microscopique des urines, une expression du domaine de la biologie en Belgique (en France, l'équivalent est  examen cytobactériologique des urines ou ECBU ou CBU).

Emu ou E-mu est aussi un nom qui peut signifier :
 Emu, une revue sur les oiseaux ;
 E-mu, une société américaine fabricant entre autres des cartes son.
 Emu (1813), un navire marchand britannique.
 Emu, le nom anglais pour l'émeu

Acronyme
Homonymie d'acronyme